Кові́нька (зменшувальна форма від «ковеня́») — ціпок, палиця з загнутим кінцем, ґирлиґа. У народних іграх, які нагадували хокей, «ковінька» (поряд з «ковизкою») — назва ключки. Матері його ковінька — лайка; на руку ковінька — те, що треба.
 Ковінька (ковіньки) — діалектна назва дитячої гри з м'ячем або шайбою, на зразок хокею.
 Ковінька — українське прізвище.

Примітки

Посилання 
 Ковінька  //